|-
|(78751)||2002 TW286|| align=right|13,8|| align=right|3,029|| align=right|0,097|| align=right|8,52|| align=right|5,271||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78752)||2002 TJ287|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,178|| align=right|5,38|| align=right|5,415||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78753)||2002 TY289|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,152|| align=right|8,80|| align=right|4,219||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78754)||2002 TA295|| align=right|13,3|| align=right|2,860|| align=right|0,274|| align=right|14,30|| align=right|4,836||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78755)||2002 TP295|| align=right|14,1|| align=right|2,715|| align=right|0,143|| align=right|12,17|| align=right|4,473||MBA||13. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78756)||2002 TX349|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,017|| align=right|9,87|| align=right|5,410||MBA||10. oktober 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(78757)||2002 UM|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,032|| align=right|22,82|| align=right|4,274||MBA||22. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78758)||2002 UC1|| align=right|13,4|| align=right|3,238|| align=right|0,204|| align=right|22,83|| align=right|5,825||MBA||27. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78759)||2002 UB2|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,099|| align=right|11,25|| align=right|5,391||MBA||25. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78760)||2002 UP6|| align=right|15,3|| align=right|2,982|| align=right|0,118|| align=right|11,50|| align=right|5,149||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78761)||2002 UQ7|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,137|| align=right|11,56|| align=right|4,629||MBA||28. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78762)||2002 UV22|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,150|| align=right|2,73|| align=right|5,544||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78763)||2002 UX28|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,107|| align=right|8,48|| align=right|4,556||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78764)||2002 UZ32|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,173|| align=right|4,10|| align=right|4,134||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78765)||2002 UD36|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,072|| align=right|4,65|| align=right|4,567||MBA||30. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78766)||2002 UD38|| align=right|15,0|| align=right|3,194|| align=right|0,081|| align=right|2,60|| align=right|5,707||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78767)||2002 VB11|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,120|| align=right|16,21|| align=right|5,719||MBA||1. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78768)||2002 VF17|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,173|| align=right|7,97|| align=right|4,566||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78769)||2002 VE28|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,061|| align=right|8,62|| align=right|4,886||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78770)||2002 VD33|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,064|| align=right|10,87|| align=right|5,499||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78771)||2002 VU37|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,070|| align=right|10,51|| align=right|5,105||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78772)||2002 VA44|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|18,44|| align=right|4,258||MBA||4. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78773)||2002 VF52|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,074|| align=right|6,72|| align=right|4,123||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78774)||2002 VK53|| align=right|15,4|| align=right|2,363|| align=right|0,216|| align=right|2,93|| align=right|3,632||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78775)||2002 VZ61|| align=right|14,4|| align=right|3,113|| align=right|0,086|| align=right|12,27|| align=right|5,490||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78776)||2002 VB65|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,128|| align=right|13,61|| align=right|5,579||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78777)||2002 VE65|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,135|| align=right|11,10|| align=right|4,538||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78778)||2002 VL65|| align=right|14,6|| align=right|3,243|| align=right|0,055|| align=right|15,01|| align=right|5,840||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78779)||2002 VZ68|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,208|| align=right|18,40|| align=right|5,647||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78780)||2002 VX70|| align=right|14,9|| align=right|2,994|| align=right|0,028|| align=right|12,65|| align=right|5,179||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78781)||2002 VD71|| align=right|15,4|| align=right|2,995|| align=right|0,029|| align=right|3,45|| align=right|5,183||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78782)||2002 VL72|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,041|| align=right|3,88|| align=right|4,928||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78783)||2002 VH76|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,150|| align=right|12,55|| align=right|4,685||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78784)||2002 VY78|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,091|| align=right|17,08|| align=right|5,622||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78785)||2002 VC85|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,097|| align=right|10,24|| align=right|4,178||MBA||10. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78786)||2002 VJ85|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,041|| align=right|13,87|| align=right|4,113||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78787)||2002 VA111|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,064|| align=right|11,59|| align=right|5,453||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78788)||2002 VO111|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,101|| align=right|6,76|| align=right|4,556||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78789)||2002 VP116|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,130|| align=right|12,67|| align=right|4,147||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78790)||2002 VH120|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,241|| align=right|9,58|| align=right|3,556||MBA||12. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78791)||2002 VO123|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,131|| align=right|10,65|| align=right|4,612||MBA||14. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78792)||2002 WK13|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,105|| align=right|24,81|| align=right|5,641||MBA||30. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78793)||2002 WM13|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,118|| align=right|10,38|| align=right|4,520||MBA||30. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78794)||2002 WP15|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,085|| align=right|22,36|| align=right|5,412||MBA||28. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78795)||2002 WN17|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,104|| align=right|18,01|| align=right|5,590||MBA||30. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78796)||2002 XH22|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,056|| align=right|9,69|| align=right|5,599||MBA||3. december 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78797)||2002 XP68|| align=right|13,5|| align=right|3,184|| align=right|0,167|| align=right|23,08|| align=right|5,682||MBA||12. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78798)||2002 XW85|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,144|| align=right|7,85|| align=right|3,419||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78799)||2002 XW93|| align=right|5,5|| align=right|37,43|| align=right|0,250|| align=right|14,40|| align=right|229||CNT||10. december 2002||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(78800)||2003 AR66|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,131|| align=right|24,82|| align=right|5,488||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78801)||2003 AK88|| align=right|15,2|| align=right|3,268|| align=right|0,375|| align=right|7,82|| align=right|5,906||MBA||2. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78802)||2003 CC16|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,181|| align=right|16,83|| align=right|5,701||MBA||7. februar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78803)||2003 MK5|| align=right|15,2|| align=right|2,834|| align=right|0,122|| align=right|12,44|| align=right|4,771||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78804)||2003 NY8|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,059|| align=right|12,24|| align=right|4,312||MBA||1. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78805)||2003 NN9|| align=right|16,9|| align=right|2,233|| align=right|0,188|| align=right|6,67|| align=right|3,335||MBA||2. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78806)||2003 OM5|| align=right|15,0|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|12,46|| align=right|4,800||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78807)||2003 OR13|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,261|| align=right|12,18|| align=right|3,800||MBA||28. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78808)||2003 OY14|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,197|| align=right|12,65|| align=right|4,338||MBA||22. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78809)||2003 OR22|| align=right|13,2|| align=right|3,960|| align=right|0,330|| align=right|12,78|| align=right|7,879||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78810)||2003 ON31|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|3,55|| align=right|3,671||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78811)||2003 PD|| align=right|15,4|| align=right|3,114|| align=right|0,150|| align=right|4,98|| align=right|5,494||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78812)||2003 PC1|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,218|| align=right|2,78|| align=right|3,639||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78813)||2003 PT3|| align=right|16,1|| align=right|2,908|| align=right|0,091|| align=right|2,26|| align=right|4,959||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78814)||2003 PX3|| align=right|14,7|| align=right|3,261|| align=right|0,281|| align=right|3,23|| align=right|5,889||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78815)||2003 PN6|| align=right|12,9|| align=right|3,949|| align=right|0,185|| align=right|7,54|| align=right|7,846||HLD||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|78816 Caripito||2003 PZ9|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,231|| align=right|5,63|| align=right|5,547||MBA||4. avgust 2003||Needville||J. Dellinger
|-
|(78817)||2003 QO1|| align=right|16,6|| align=right|2,576|| align=right|0,152|| align=right|2,49|| align=right|4,133||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78818)||2003 QR5|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,172|| align=right|15,66|| align=right|5,643||MBA||17. avgust 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(78819)||2003 QQ6|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,218|| align=right|22,93|| align=right|5,386||MBA||20. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78820)||2003 QT6|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,110|| align=right|4,52|| align=right|4,523||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78821)||2003 QB11|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,153|| align=right|12,91|| align=right|4,587||MBA||20. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78822)||2003 QO12|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,244|| align=right|4,97|| align=right|3,707||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78823)||2003 QA13|| align=right|15,1|| align=right|3,077|| align=right|0,169|| align=right|6,87|| align=right|5,397||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78824)||2003 QS13|| align=right|16,6|| align=right|2,343|| align=right|0,225|| align=right|2,84|| align=right|3,585||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78825)||2003 QF14|| align=right|16,6|| align=right|2,565|| align=right|0,170|| align=right|8,37|| align=right|4,108||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78826)||2003 QE17|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,253|| align=right|4,80|| align=right|3,620||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78827)||2003 QS18|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,097|| align=right|4,85|| align=right|3,424||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78828)||2003 QB21|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,222|| align=right|15,88|| align=right|5,460||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78829)||2003 QA22|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,144|| align=right|12,14|| align=right|4,456||MBA||20. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78830)||2003 QV24|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,081|| align=right|8,18|| align=right|5,157||MBA||22. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78831)||2003 QT25|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,062|| align=right|3,73|| align=right|5,399||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78832)||2003 QN26|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,206|| align=right|7,50|| align=right|4,662||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78833)||2003 QU28|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|3,451||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78834)||2003 QM35|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|3,440||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78835)||2003 QH37|| align=right|16,9|| align=right|2,239|| align=right|0,171|| align=right|2,25|| align=right|3,351||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78836)||2003 QT39|| align=right|16,8|| align=right|2,429|| align=right|0,223|| align=right|1,02|| align=right|3,785||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78837)||2003 QG43|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,160|| align=right|9,19|| align=right|5,573||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78838)||2003 QY43|| align=right|15,6|| align=right|2,814|| align=right|0,103|| align=right|3,30|| align=right|4,720||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78839)||2003 QM44|| align=right|16,6|| align=right|2,348|| align=right|0,169|| align=right|5,89|| align=right|3,598||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78840)||2003 QE47|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,233|| align=right|3,07|| align=right|3,497||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78841)||2003 QG47|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,125|| align=right|5,97|| align=right|3,820||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78842)||2003 QH47|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,185|| align=right|11,91|| align=right|4,712||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78843)||2003 QL50|| align=right|15,7|| align=right|2,523|| align=right|0,052|| align=right|3,23|| align=right|4,008||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78844)||2003 QO51|| align=right|14,9|| align=right|2,963|| align=right|0,106|| align=right|9,38|| align=right|5,099||MBA||22. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78845)||2003 QZ53|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,240|| align=right|3,01|| align=right|3,598||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78846)||2003 QN56|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,142|| align=right|6,69|| align=right|3,368||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78847)||2003 QS56|| align=right|14,5|| align=right|3,103|| align=right|0,057|| align=right|11,08|| align=right|5,466||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78848)||2003 QH61|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,268|| align=right|13,49|| align=right|4,407||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78849)||2003 QB62|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,125|| align=right|5,88|| align=right|3,356||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78850)||2003 QC62|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,173|| align=right|13,74|| align=right|4,348||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78851)||2003 QE62|| align=right|16,7|| align=right|2,282|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|3,446||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78852)||2003 QR62|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,240|| align=right|3,97|| align=right|3,527||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78853)||2003 QN64|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|13,05|| align=right|5,340||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78854)||2003 QP64|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,311|| align=right|7,65|| align=right|5,453||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78855)||2003 QU66|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,098|| align=right|4,43|| align=right|4,272||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78856)||2003 QR68|| align=right|16,7|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|5,54|| align=right|3,336||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78857)||2003 QO70|| align=right|15,3|| align=right|1,933|| align=right|0,101|| align=right|23,42|| align=right|2,687||MBA||22. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78858)||2003 QX73|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,127|| align=right|9,23|| align=right|4,559||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78859)||2003 QW76|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,112|| align=right|2,77|| align=right|4,629||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78860)||2003 QH77|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,073|| align=right|9,27|| align=right|5,463||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78861)||2003 QN77|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,252|| align=right|12,50|| align=right|3,766||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78862)||2003 QS77|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,221|| align=right|25,15|| align=right|5,560||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78863)||2003 QJ78|| align=right|13,9|| align=right|3,241|| align=right|0,063|| align=right|15,60|| align=right|5,835||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78864)||2003 QN78|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,132|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78865)||2003 QX78|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,102|| align=right|10,67|| align=right|5,125||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78866)||2003 QQ79|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,165|| align=right|14,15|| align=right|4,356||MBA||27. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78867)||2003 QE81|| align=right|13,9|| align=right|3,893|| align=right|0,038|| align=right|2,59|| align=right|7,680||HLD||23. avgust 2003||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(78868)||2003 QE87|| align=right|16,1|| align=right|2,429|| align=right|0,059|| align=right|5,18|| align=right|3,784||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78869)||2003 QV88|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,163|| align=right|6,64|| align=right|5,719||MBA||25. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78870)||2003 QO94|| align=right|16,5|| align=right|2,552|| align=right|0,242|| align=right|5,38|| align=right|4,077||MBA||28. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78871)||2003 QS95|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|4,640||MBA||30. avgust 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78872)||2003 QP102|| align=right|16,0|| align=right|2,633|| align=right|0,085|| align=right|14,65|| align=right|4,272||MBA||31. avgust 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78873)||2003 QX103|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,139|| align=right|6,81|| align=right|4,633||MBA||31. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78874)||2003 QE105|| align=right|16,6|| align=right|2,515|| align=right|0,168|| align=right|9,09|| align=right|3,988||MBA||31. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78875)||2003 RH1|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|3,697||MBA||2. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78876)||2003 RE7|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,169|| align=right|10,64|| align=right|4,422||MBA||4. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78877)||2003 RO10|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,210|| align=right|10,60|| align=right|3,650||MBA||4. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78878)||2003 RK13|| align=right|17,1|| align=right|2,344|| align=right|0,150|| align=right|2,65|| align=right|3,589||MBA||15. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78879)||2003 RK15|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,145|| align=right|15,33|| align=right|5,471||MBA||15. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78880)||2003 RR16|| align=right|16,3|| align=right|2,254|| align=right|0,165|| align=right|7,82|| align=right|3,383||MBA||13. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78881)||2003 RL22|| align=right|14,7|| align=right|2,834|| align=right|0,150|| align=right|14,56|| align=right|4,769||MBA||15. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78882)||2003 RD23|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,088|| align=right|5,81|| align=right|3,818||MBA||13. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78883)||2003 RJ25|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,084|| align=right|13,30|| align=right|4,016||MBA||15. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78884)||2003 SW2|| align=right|14,3|| align=right|3,422|| align=right|0,152|| align=right|7,49|| align=right|6,329||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78885)||2003 SZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,910|| align=right|0,074|| align=right|1,70|| align=right|4,963||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78886)||2003 SC12|| align=right|15,6|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|2,62|| align=right|5,243||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78887)||2003 SS32|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,137|| align=right|2,57|| align=right|3,787||MBA||17. september 2003||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|(78888)||2003 SC33|| align=right|15,3|| align=right|3,100|| align=right|0,186|| align=right|2,57|| align=right|5,457||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78889)||2003 SA36|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,255|| align=right|5,94|| align=right|3,696||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78890)||2003 SV39|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,113|| align=right|6,24|| align=right|3,570||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78891)||2003 SH40|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,109|| align=right|12,41|| align=right|5,432||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78892)||2003 SH46|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,236|| align=right|1,35|| align=right|5,406||MBA||16. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78893)||2003 SJ48|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,158|| align=right|4,10|| align=right|5,443||MBA||18. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78894)||2003 SM49|| align=right|16,5|| align=right|2,362|| align=right|0,052|| align=right|6,34|| align=right|3,630||MBA||18. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78895)||2003 SH53|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,181|| align=right|8,83|| align=right|4,394||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78896)||2003 SH57|| align=right|15,2|| align=right|2,838|| align=right|0,027|| align=right|0,93|| align=right|4,779||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78897)||2003 SB58|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,009|| align=right|13,67|| align=right|4,161||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78898)||2003 SS58|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,145|| align=right|11,24|| align=right|3,830||MBA||17. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78899)||2003 SA62|| align=right|16,3|| align=right|2,573|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|4,127||MBA||17. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78900)||2003 SM65|| align=right|15,8|| align=right|2,650|| align=right|0,127|| align=right|14,79|| align=right|4,313||MBA||18. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78901)||2003 ST66|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,240|| align=right|11,52|| align=right|5,483||MBA||19. september 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(78902)||2003 SM67|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,172|| align=right|12,11|| align=right|5,147||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78903)||2003 SP79|| align=right|14,8|| align=right|2,814|| align=right|0,088|| align=right|13,12|| align=right|4,720||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78904)||2003 SE81|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,106|| align=right|4,57|| align=right|4,528||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|78905 Seanokeefe||2003 SK85|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,257|| align=right|21,43|| align=right|3,747||MBA||16. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78906)||2003 SY85|| align=right|16,8|| align=right|2,407|| align=right|0,206|| align=right|3,44|| align=right|3,734||MBA||16. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78907)||2003 SR90|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,208|| align=right|6,49|| align=right|3,332||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78908)||2003 ST90|| align=right|15,1|| align=right|2,649|| align=right|0,286|| align=right|13,87|| align=right|4,311||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78909)||2003 SF95|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,065|| align=right|8,98|| align=right|5,310||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78910)||2003 SJ97|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,004|| align=right|8,50|| align=right|5,484||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78911)||2003 SY97|| align=right|14,5|| align=right|2,714|| align=right|0,038|| align=right|13,95|| align=right|4,471||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78912)||2003 SK99|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,159|| align=right|16,77|| align=right|5,740||MBA||19. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78913)||2003 SP99|| align=right|14,0|| align=right|2,948|| align=right|0,064|| align=right|11,46|| align=right|5,060||MBA||19. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78914)||2003 SF101|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,195|| align=right|14,22|| align=right|5,544||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78915)||2003 SW101|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,054|| align=right|4,99|| align=right|4,623||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78916)||2003 SX104|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,051|| align=right|4,85|| align=right|3,618||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78917)||2003 SG106|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,185|| align=right|9,42|| align=right|5,666||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78918)||2003 SR107|| align=right|15,7|| align=right|2,665|| align=right|0,249|| align=right|12,44|| align=right|4,351||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78919)||2003 SG108|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,203|| align=right|4,26|| align=right|3,632||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78920)||2003 SM108|| align=right|16,6|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|6,08|| align=right|3,409||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78921)||2003 SP108|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,142|| align=right|2,55|| align=right|3,727||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78922)||2003 SL109|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,106|| align=right|6,21|| align=right|3,381||MBA||20. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78923)||2003 SA111|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,059|| align=right|3,27|| align=right|4,646||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78924)||2003 SD111|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|9,91|| align=right|3,466||MBA||20. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78925)||2003 SC112|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,187|| align=right|5,95|| align=right|3,310||MBA||18. september 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78926)||2003 SC126|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,046|| align=right|13,68|| align=right|4,434||MBA||19. september 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78927)||2003 SN128|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|4,83|| align=right|3,582||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78928)||2003 SR128|| align=right|14,1|| align=right|2,900|| align=right|0,321|| align=right|14,24|| align=right|4,936||MBA||20. september 2003||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(78929)||2003 SL137|| align=right|17,0|| align=right|2,292|| align=right|0,086|| align=right|6,16|| align=right|3,470||MBA||20. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78930)||2003 SE142|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,066|| align=right|9,28|| align=right|3,572||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78931)||2003 SN142|| align=right|15,9|| align=right|2,708|| align=right|0,091|| align=right|4,49|| align=right|4,457||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78932)||2003 SU144|| align=right|13,4|| align=right|3,146|| align=right|0,038|| align=right|17,13|| align=right|5,580||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78933)||2003 SB145|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,091|| align=right|13,46|| align=right|5,468||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78934)||2003 SM147|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,234|| align=right|5,08|| align=right|3,585||MBA||20. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78935)||2003 SF148|| align=right|12,4|| align=right|3,172|| align=right|0,132|| align=right|24,59|| align=right|5,649||MBA||16. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78936)||2003 SG154|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,095|| align=right|11,62|| align=right|5,120||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78937)||2003 SZ155|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,184|| align=right|1,84|| align=right|3,668||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78938)||2003 SR156|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,165|| align=right|12,42|| align=right|4,376||MBA||19. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78939)||2003 SF161|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,238|| align=right|4,59|| align=right|4,636||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78940)||2003 SD167|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,169|| align=right|7,35|| align=right|3,501||MBA||22. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78941)||2003 SN169|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||23. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78942)||2003 SA171|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,220|| align=right|4,35|| align=right|3,714||MBA||20. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78943)||2003 SL171|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,103|| align=right|9,88|| align=right|5,496||MBA||18. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78944)||2003 SD173|| align=right|16,8|| align=right|2,214|| align=right|0,108|| align=right|6,18|| align=right|3,294||MBA||18. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78945)||2003 SY189|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,131|| align=right|2,89|| align=right|5,328||MBA||24. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78946)||2003 SY191|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,279|| align=right|10,97|| align=right|4,098||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78947)||2003 SD192|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,107|| align=right|10,09|| align=right|5,015||MBA||19. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78948)||2003 SM192|| align=right|15,0|| align=right|2,993|| align=right|0,081|| align=right|14,27|| align=right|5,178||MBA||20. september 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78949)||2003 SU199|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,166|| align=right|5,37|| align=right|3,420||MBA||21. september 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78950)||2003 SC204|| align=right|15,8|| align=right|2,944|| align=right|0,101|| align=right|3,02|| align=right|5,051||MBA||22. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78951)||2003 SM205|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,064|| align=right|5,95|| align=right|4,511||MBA||24. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78952)||2003 SG214|| align=right|16,1|| align=right|2,748|| align=right|0,037|| align=right|5,85|| align=right|4,554||MBA||26. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78953)||2003 SC217|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,192|| align=right|5,95|| align=right|5,323||MBA||27. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78954)||2003 SK218|| align=right|15,7|| align=right|3,151|| align=right|0,172|| align=right|0,85|| align=right|5,592||MBA||28. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78955)||2003 SQ221|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,088|| align=right|8,23|| align=right|3,485||MBA||26. september 2003||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(78956)||2003 ST223|| align=right|15,7|| align=right|2,722|| align=right|0,166|| align=right|3,13|| align=right|4,491||MBA||27. september 2003||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(78957)||2003 SE226|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,094|| align=right|16,50|| align=right|5,645||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78958)||2003 SU228|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,118|| align=right|6,99|| align=right|5,449||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78959)||2003 SL232|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,115|| align=right|6,27|| align=right|5,705||MBA||24. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78960)||2003 SX237|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,028|| align=right|6,46|| align=right|4,233||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78961)||2003 SM245|| align=right|16,1|| align=right|2,695|| align=right|0,208|| align=right|14,73|| align=right|4,425||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78962)||2003 SP249|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,157|| align=right|4,60|| align=right|3,317||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78963)||2003 SR250|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,223|| align=right|9,61|| align=right|5,400||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78964)||2003 SR251|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,145|| align=right|6,99|| align=right|3,445||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78965)||2003 SY272|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,172|| align=right|4,62|| align=right|5,666||MBA||27. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78966)||2003 SO275|| align=right|16,0|| align=right|2,953|| align=right|0,076|| align=right|1,02|| align=right|5,073||MBA||29. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78967)||2003 SK277|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,105|| align=right|16,96|| align=right|5,734||MBA||30. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78968)||2003 SL291|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,080|| align=right|3,47|| align=right|3,794||MBA||29. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78969)||2003 SO294|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,267|| align=right|6,57|| align=right|5,415||MBA||28. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78970)||2003 SB298|| align=right|14,6|| align=right|3,215|| align=right|0,094|| align=right|14,35|| align=right|5,763||MBA||18. september 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78971)||2003 SA303|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,115|| align=right|3,62|| align=right|3,576||MBA||17. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78972)||2003 SH304|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,038|| align=right|10,89|| align=right|5,416||MBA||17. september 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78973)||2003 ST306|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,142|| align=right|14,68|| align=right|4,211||MBA||30. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78974)||2003 SF307|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,260|| align=right|16,95|| align=right|5,749||MBA||26. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78975)||2003 SK313|| align=right|16,7|| align=right|2,224|| align=right|0,187|| align=right|5,91|| align=right|3,315||MBA||19. september 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78976)||2003 TO14|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,067|| align=right|13,30|| align=right|4,493||MBA||14. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78977)||2003 TL18|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,144|| align=right|3,09|| align=right|3,511||MBA||15. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78978)||2003 UX22|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,073|| align=right|7,19|| align=right|4,505||MBA||19. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78979)||2003 UC24|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,039|| align=right|3,41|| align=right|3,686||MBA||23. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78980)||2003 UH36|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,041|| align=right|11,46|| align=right|4,853||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78981)||2003 UB40|| align=right|15,7|| align=right|2,944|| align=right|0,083|| align=right|2,07|| align=right|5,050||MBA||16. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78982)||2003 UN47|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,241|| align=right|7,58|| align=right|4,574||MBA||16. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78983)||2003 UA49|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,089|| align=right|3,62|| align=right|4,620||MBA||16. oktober 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78984)||2003 UR49|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,141|| align=right|9,59|| align=right|5,208||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78985)||2003 UH52|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,133|| align=right|12,94|| align=right|4,394||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78986)||2003 UY65|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|28,77|| align=right|5,627||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78987)||2003 UD66|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,083|| align=right|14,59|| align=right|5,427||MBA||16. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78988)||2003 UQ86|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,155|| align=right|4,93|| align=right|4,269||MBA||18. oktober 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78989)||2003 UF95|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,081|| align=right|10,11|| align=right|5,472||MBA||18. oktober 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(78990)||2003 UJ102|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,091|| align=right|6,64|| align=right|4,387||MBA||20. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78991)||2003 UH169|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,088|| align=right|10,70|| align=right|5,511||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78992)||2003 UC188|| align=right|15,0|| align=right|2,820|| align=right|0,046|| align=right|2,08|| align=right|4,735||MBA||22. oktober 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78993)||2003 UK208|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,160|| align=right|1,62|| align=right|3,698||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78994)||2003 UR224|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,012|| align=right|5,11|| align=right|4,325||MBA||22. oktober 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78995)||2047 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,098|| align=right|6,64|| align=right|3,269||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78996)||2080 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,200|| align=right|2,25|| align=right|3,284||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78997)||2121 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,185|| align=right|14,53|| align=right|4,235||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78998)||2504 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|9,53|| align=right|5,246||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(78999)||2614 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,148|| align=right|3,22|| align=right|4,274||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79000)||2689 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,049|| align=right|4,64|| align=right|4,656||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov